Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 2008/09 enthält alle Spieler, die in der tschechischen Extraliga im Schach 2008/09 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Insgesamt setzten die 12 Vereine 148 Spieler ein, von denen 32 keinen Wettkampf verpassten. Der 1. Novoborský ŠK kam mit 10 eingesetzten Spielern aus, während bei ŠK Geofin Ostrava die meisten Spieler mindestens eine Partie spielten, nämlich 15.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Jiří Štoček (1. Novoborský ŠK) mit 9 Punkten aus 11 Partien. 8,5 Punkte aus 11 Partien erreichte David Navara (ŠK Mahrla Prag), 8 Punkte aus 11 Partien Vladimír Talla (ŠK Geofin Ostrava). Mit Ivan Hausner (ŠK Mahrla Prag) und Petr Pokorný (SPACE Poštovní spořitelna) erreichten zwei Spieler 100 %, wobei Hausner zwei Partien spielte, Pokorný eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2008); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2008), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2008; BLR = Weißrussland, CZE = Tschechische Republik, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, ISL = Island, LAT = Lettland, POL = Polen, RUS = Russland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

ŠK Mahrla Prag

1. Novoborský ŠK

RC Sport Pardubice

A64 Valoz Grygov

BŠŠ Frýdek-Místek

ŠK Zlín

ŠK Geofin Ostrava

TJ Zikuda Turnov

TJ Bohemians Prag

TJ TŽ Třinec I. Mannschaft

SPACE Poštovní spořitelna

TJ TŽ Třinec II. Mannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schach 2008
Schach 2009